

Patronyme 

 Joachim Feller (1638-1691), écrivain allemand ;
 Joachim Friedrich Feller (1673-1726), écrivain allemand ;
 François-Xavier de Feller (1735-1802), historien et lexicographe belge ;
 Jules Feller (1859-1940), linguiste belge ;
 William Feller (1906-1970), mathématicien américain et croate ;
 Elisabeth Feller (1910-1973), entrepreneuse et mécène suisse ;
 Harald Feller (1913-2003), diplomate suisse et Juste parmi les nations  ;
 Paul Feller (1913-1967), jésuite français ;
 Bob Feller (1918-2010), joueur de baseball américain ;
 Laurent Feller (1955-), historien médiéviste français 
 Anke Feller (1971-), athlète allemande ;
 Olivier Feller (1974-), personnalité politique suisse ;
 Jerrel Feller (1987-), athlète néerlandais ;
 Sébastien Feller (1991-), joueur d'échecs français ;
 Manuel Feller (1992-), skieur alpin autrichien ;
 Naomie Feller (2001-), footballeuse française.

Autres 
 Système Feller, système de transcription des dialectes du wallon.